Spojení písmen N a B může mít různé významy:

NB 
 BS-NB – bývalý kód ISO 3166-2 pro Nicholls Town and Berry Islands
 CA-NB – kód ISO 3166-2 pro provincii  New Brunswick
 Nota bene – zkratka pro lat. „nepřehlédni“
 zkratka stanice metra Nové Butovice
 bývalá SPZ okresu Nymburk
 Toshiba NB – Řada netbooků od Toshiba

Nb 
 niob (z latinského Niobium) – chemický prvek

nb 
 Nota bene – zkratka pro lat. „nepřehlédni“
 Bokmål – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Zkratky
Značky